Stack of stacking (Engels voor stapeling) kan de volgende betekenissen hebben:
 Stack (informatica), een manier om data op te slaan
 Focus stacking, een techniek in de macrofotografie om scherptediepte te creëren
 Stacking (scheikunde), een niet-covalente aantrekkende kracht tussen aromatische ringen
 Stacking, een techniek in de reflectieseismiek
 Sport stacking, het snel stapelen van plastic bekers in bepaalde formaties
 Brandingspilaar, een losstaande rotspartij langs een kust
 Stacking (computerspel), een computerspel van Double Fine Productions uit 2011

Zie ook
 Stacker